Муэли — фамилия, известные носители:

 Муэли, Аймен (род. 1986) — гибралтарский и тунисский футболист.
 Муэли, Халед  (род. 1981) — тунисский футболист.